Линхард () — фамилия. Известные носители:
 Линхард, Билл (1930—2022) — американский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, олимпийский чемпион.
 Линхард, Фабиан (род. 1993) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.